Докучаева Алла Анатольевна  (род. 7 января 1935 года) — писатель,  журналист.  Член Союза писателей РБ с 1994 года.  Заслуженный работник культуры Башкортостана. Лауреат премии им. Ш.Худайбердина (1997).

Биография 
Докучаева Алла Анатольевна родилась  7 января 1935 года в  г. Нижний Новгород.

В 1957 году  окончила Горьковский университет. По окончании университета  работала  в газетах и журналах  г. Горький:  с 1970 года  — в Уфе зав. отделом, с 1982 года - секретарь, в 1993 — 2001 годах - зам. главного редактора газеты «Вечерняя Уфа».

Алла Анатольевна пишет прозу в жанре детектива, стихи для детей, статьи на темы литературы и искусства.

Произведения 
Докучаева Алла Анатольевна  - автор более 20 художественных и документальных книг, признанный мастер детектива.

Книги «Убийство в реликтовой роще» (1991), «Тайны старого дома» (1993), «Яд «Маскарада»» (2005), научно-фантастический роман «Суд Божий» (2005).

Книги очерков «Дети похожи на нас» (1991), «Лица. Знакомые и не очень» (2000).

Ссылки 

 
 http://i-gazeta.com/news/column/31337.html
 http://pusk.by/bbe/21885
 https://web.archive.org/web/20140416041218/http://www.bp01.ru/public.php?public=542
 http://www.bashinform.ru/news/508404/
 http://www.bashinform.ru/news/689318/

Поэты Башкортостана
Писатели Башкортостана
Лауреаты премии имени Степана Злобина
Лауреаты премии имени Ш. Худайбердина